Единая лига ВТБ 2009/2010 — первый в истории Единой лиги ВТБ. Участие в нём принимали 8 команд из России, Литвы, Латвии, Украины и Эстонии, разбитые на 2 подгруппы. Победители подгрупп сыграли в полуфинале с командами, занявшими вторые места в группах. «Финал четырёх» состоялся в литовском Каунасе — на домашней арене «Жальгириса», который вместе с тремя российскими клубами вышел в финал четырёх.

Участники

Турнир

Группа A

Группа B

Финал четырёх

Индивидуальные награды

Символическая сборная 1-го тура 
 MVP 1-го тура — Андрей Воронцевич  ЦСКА (Москва)
 Тимофей Мозгов  Химки
 Кристофер Оуэнс  Донецк
 Мартинас Мажейка  ВЭФ
 Марко Попович  УНИКС

Символическая сборная 2-го тура 
 MVP 2-го тура - Марко Попович  УНИКС
 Крешимир Лончар  УНИКС
 Виктор Хряпа  ЦСКА
 Робертас Явтокас  Химки
 Зигимантас Янавичюс  Жальгирис

Символическая сборная 3-го тура 
 MVP 3-го тура — Маркус Браун  Жальгирис
 Артур Дроздов  Донецк
 Саулюс Штомбергас  УНИКС
 Виктор Хряпа  ЦСКА
 Алекс Ренфро  ВЭФ

Символическая сборная 4-го тура 
 MVP 4-го тура — Маркус Браун  Жальгирис
 Зоран Планинич  ЦСКА
 Марко Попович  УНИКС
 Паулюс Янкунас  Химки
 Хасан Ризвич  Азовмаш

Символическая сборная 5-го тура 
 MVP 5-го тура — Виктор Хряпа  ЦСКА
 Келли Маккарти  Химки
 Трэвис Уотсон  Жальгирис
 Игорь Заманский  УНИКС
 Алекс Ренфро  ВЭФ

Символическая сборная 6-го тура 
 MVP 6-го тура — Кит Лэнгфорд  Химки
 Мартинас Поцюс  Жальгирис
 Эрик Дэниелс  Азовмаш
 Кристофер Оуэнс  Донецк
 Александр Каун ( ЦСКА)

Символическая сборная турнира 
 лёгкий форвард —  Мартинас Поцюс ( Жальгирис)
 тяжёлый форвард —  Мацей Лямпе ( УНИКС)
 центровой —  Александр Каун ( ЦСКА)
 атакующий защитник —  Виталий Фридзон ( Химки)
 разыгрывающий —  Марко Попович ( УНИКС)
 MVP (Самый полезный игрок) «Финала четырёх»  Джон Роберт Холден ( ЦСКА)

Лидеры сезона

Лучшие показатели в одной игре

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Единой лиги ВТБ

Примечания 

Единая лига ВТБ
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе